Een verkeersweg:
 N365 (België)
 N365 (Frankrijk)
 N365 (Nederland), zie Provinciale weg 365
 N365 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing